Team Jayco AlUla er navnet på to professionelle cykelhold fra Australien:
Team Jayco AlUla (mænd), et professionelt cykelhold der deltager i UCI World Tour.
Team Jayco AlUla (kvinder), et professionelt cykelhold der deltager i UCI Women's World Tour.